Владимир Скрбиншек (Љубљана, 2. октобар 1902 — Љубљана, 1. септембар 1987) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1946. || У планинама Југославије || Хамдија (као В. Скрибиншек)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1951. || Трст || Шмедке
|-
| 1952. || Свет на Кајжарју || Тринкхаус
|-
| 1953. || Скоројевићи || Тине пл Мали
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку || Поручник СС
|-
| 1961. || Породични дневник || Брглез
|-
| 1963. || Саморастники || /
|-
| 1964. || Завера || /
|-
| 1966. || Амандус || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Генерал Маx вон Баутзел
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1902.
Умрли 1987.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани